A The Curious Case Of Dean Winchester az Odaát című televíziós sorozat ötödik évadának hetedik epizódja.

Cselekmény

Deanék ezúttal egy fiatal férfi halála körülményei után nyomoznak; a húszas éveit taposó Xavier rejtélyes módon az öregedéstől lelte halálát. Dean értesíti Bobby-t is az esetről, aki azt tanácsolja, nézzen utána, volt-e a környéken eltűnés. A testvérek következő úti célja így hát egy idős hölgy otthona, akinek férjének, Cliff Whitlownak az elmúlt napokban veszett nyoma. Míg Sam elbeszélget a nővel, Dean kikérezkedik a mosdóba, és átkutatva a háziúr kabátzsebét, egy szállodai számlát talál. Mikor ellátogatnak a Cliff által fizetett szobába, odabenn egy fiatal férfit találnak az ágyban, mellette két nővel. Sam felfigyel rá, hogy a nőcsábászon ugyanolyan tetoválás van, mint az eltűnt öregen, ráadásul nála van annak pénztárcája is, így ő nem lehet más, mint maga Whitlow. Az ugyan nem hajlandó elmondani, hogyan fiatalodott meg, mikor Winchesterék megfenyegetik, hogy mindezt elmesélik a feleségének, bevallja, egy Patrick nevű ír férfi ellen nyert pókerjátékot egy bárban. 

Dean és Sam különválnak, hogy mielőbb a kártyás nyomára akadjanak. Dean egy lefizetett csapos segítségével, odatalál az ír hollétéhez, a bár előtt azonban Bobby-ba botlik, aki megrázó dolgot közöl: játszott Patrickkel, hogy visszanyerhesse járását, ám balszerencséjére 25 évet veszített életéből. Mindketten visszatérnek az épületbe, ahol Patrick éppen egy férfinek mutatja be, hogyan tud olvasni az emberek jellemében, illetve flörtöl egy nővel. Dean félrehívja őt egy kisebb pókerterembe, ahol pisztollyal fenyegeti meg és követeli vissza barátja elvesztett éveit, ám a boszorkány mosolyogva közli, a fegyver rajta nem fog, ellenben egy pókerpartit játszhatnának. Hogy megmentse Bobby életét, Dean beleegyezik.

Sam visszatér a motelszobába, ahol egy őszhajú öregembert talál. Pillanatok múlva derül ki, hogy ő maga Dean; ugyanis elveszítette a játszmát, és öregedett 25 évet, viszont Bobby ugyanennyit visszakapott, újra a régi, ámde kerekesszékes lett. Végighallgatva Dean öregkori gondját-baját, Bobby arra gyanakszik, hogy a megbűvölt zseton lehet a megoldás kulcsa, így el kellene lopni néhányat. A három férfi Bobby furgonjával kezdi követni a boszorkányt, aki furfangos módon jut új autóhoz -elütteti magát, majd mikor a sofőr elszalad segítségért, ő megfújja a járművet-. A nyomok végül elvezetnek Patrick emeleti lakásához, ahol azonban mivel a lift nem működik, Bobby kénytelen hátramaradni. Sam a megszokott módon bírja a tempót, bátyja viszont már a 2. emeleten fulladni kezd, épphogy felér a keresett szintre. Betörve az ír lakásába, megtalálják a zsetonokkal teli széfet, ám ekkor feltűnik Patrick szintén boszorkány barátnője, Lia, majd telekinézissel elfogja a fiúkat. Mikor betoppan Patrick, elmondja, a zseton semmin nem segít, visszaváltozni csakis csalás nélkül, pókerjátszmában lehet, majd szabadon engedi őket, Samet azonban még megajándékozza egy kis gonorrheával. Míg Dean mindenáron le akarja beszélni öccsét és Bobby-t, hogy egymaguk szálljanak szembe a kártyaasztalnál Patrickkel, utóbbi teljesen kiborul; úgy gondolja, már nem számít vadásznak, és kerekesszékben már semmi haszna. Nem sokkal ezután jelenik meg náluk Lia, és egy varázslat leírását adja át nekik, ami állítása szerint visszafordítja Patrick minden eddigi átkát azokon, akik még életben vannak.  

Dean és Bobby beszerzik az összes hozzávalót a listáról, míg Sam játszmára hívja a boszorkányt, aki ezt követően folyamatosan piszkálni kezdi őt, hogy ő a kisebbik testvér. Amikor a házigazda egy pillanatra elhagyja a termet, Sam kiviszi bátyjának az utolsó kelléket, egy Patrick nyálát tartalmazó fogpiszkálót, ám Bobby és Dean hiába hajtják végre a szertartást, nem történik semmi. Ezért mindketten a már korábban meglátogatott lakáshoz indulnak, hogy szerezzenek a lénytől származó testnedvet, a kártyaasztalnál azonban ez idő alatt Patrick felfedi, rájött Sam csínjára, és az a bizonyos fogpiszkáló nem is ért a nyálához. Fojtogatni kezdi a fiút, mire Lia elmondja, ő adta a tippet a vadászoknak, ugyanis már elege van az örök életből, és nem bírja elviselni, hogy saját, megöregedett lányát kellett eltemetnie. A játék folytatódik; a boszorkány az utolsó osztást rakja, amin Dean élete múlik, miközben továbbra is gúnyolja ellenfelét. Mikor Dean másutt, a lakásban egyszer csak összeesik, mindketten felfordítják lapjaikat, és csodák-csodájára Sam megnyeri a partit. 

Dean a játékszabályok szerint újra a fiatal, vicces figura lesz, Lia azonban Patrick győzködése ellenére, egy előre eldöntött, vereséges partit játszik szerelmével, melyet követően azonnal meghal. Mielőtt mindannyian elhagynák a motelt, Sam elmegy az orvoshoz újonnan szerzett betegségével, távolléte alatt pedig Dean közli Bobby-val, megérti őt, amiért öregkora és sebesülése miatt elege van az életből, de ettől még továbbra is vadász marad, illetve ő az, akire mindkét fivérnek mindig is szükségük lesz...

Természetfeletti lények

Boszorkányok

A boszorkányokat legelőször a középkorban fedezték fel, akik olyan nők, vagy akár férfiak, akik képesek irányítani a fekete mágiát. Különleges képességük is a fekete mágiából származik, elengedhetetlen kellékük az átokzsák. Elpusztítani őket azonban ugyanúgy lehet, ahogy egy halandó embert.

Időpontok és helyszínek

 2009. vége – ?

Külső hivatkozások

Odaát